Àcid acetilsalicílic, fàrmac també conegut pel seu nom comercial «Aspirina».
 Agrupació Astronòmica de Sabadell, agrupació d'astrònoms amateurs.
 Alcatel Alenia Space, empresa actualment coneguda com a Thales Alenia Space.
 Sigles angleses per l'espectrometria d'absorció atòmica.
 Codi ISO 639-3 per la llengua Aasáx.
 (3654) AAS, un asteroide.
 Aas, vila francesa pertanyent a la comuna d'Aigasbonas.